Liberty Tower steht für Bauwerke:
 Liberty Tower (Melbourne), Australien
 Liberty Tower (Manhattan), New York
 Liberty Tower (Dayton), Ohio
 Liberty Tower (Tulsa), Oklahoma